Керамкомбинат — посёлок в Искитимском районе Новосибирской области.

Посёлок расположен в 80 километрах к югу от Новосибирска.
Остановочная платформа «Линёво» на железнодорожной ветке Новосибирск — Барнаул.

Население

Экономика 
Ранее основным предприятием, расположенным в посёлке, являлся «Линёвский комбинат строительных материалов». Ещё работал Кирзавод, обанкротившийся в середине 90-х годов.

В 1990-х годах завод был признан банкротом и практически разрушен. 
В настоящее время на его месте построен и функционирует завод компании "МеталлПрофиль"

Образование 
В посёлке действует МОУ п. Керамкомбинат (ранее средняя школа № 2), в которой обучаются дети, проживающие в посёлке Керамкомбинат и деревне Евсино.

Примечания 

Населённые пункты Искитимского района